Сергиевское — село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Богородицкого сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Сухая Полотебня в 10 км на восток от центра поселения села Богородицкое и в 13 км на северо-запад от райцентра Милославское.

История 
Сергиевское под именем новоселебного села Никольского упоминается в окладных книгах 1676 года, где в этом селе показана часовня в честь святого Николая, обложенная данью в 1683 году. О времени построения на месте часовни церкви Никольской - точных указаний не встречается. Сергиевская церковь, по имени которой и стало называться село, построена в 1783 году майором Петром Алексеевичем Вердеревским, в память о находившейся дотоле Никольской церкви был устроена придел в честь святого Николая. Находившаяся при церкви колокольня сгорела в 1839 году от молнии. В 1860 году началось строительство Сергиевской церкви с приделами в честь святого Николая и преподобной Марии Магдалины, окончено строительство было в 1871 году.
.

В XIX — начале XX века село входило в состав Измайловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 114 дворов.

С 1929 года село являлось центром Сергиевского сельсовета Милославского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Воскресенского сельсовета, с 2005 года — в составе Богородицкого сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района